banknoty Banku Polskiego (1830–1831)
 banknoty Banku Polskiego (1841–1866)
 banknoty Banku Polskiego (1919–1936)
 banknoty Banku Polskiego na emigracji